Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1969 werd op 15 en 16 februari in IJsselstadion te Deventer gehouden.

Titelverdediger was de Noor Fred Anton Maier, die in het Ullevi te Göteborg wereldkampioen van 1968 was geworden. Dag Fornæss werd voor het eerst wereldkampioen Allround.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1969
Langebaanschaatsen in 1969
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer
Schaatsen 1969